Аландское море (, , координаты ) — условное название для водного региона, расположенного в Ботническом заливе, между материковой Швецией и Аландскими островами. Это море соединяет Ботнический залив с Балтийским морем. Наибольшая глубина в Аландском море — 301 метр. Аландское море служит важным коммерческим путём между Швецией и Финляндией, по нему налажено несколько паромных путей. Численность населения, проживающего вокруг Аландского моря — 67 700 человек, что в среднем составляет 677 чел/км².

Примечания

Ссылки 
 Ветры в Аландском море 

Балтийское море
Водные объекты Финляндии
Водные объекты Швеции
Моря по алфавиту
География Аландских островов
Водные объекты по алфавиту